Sutton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sutton Township (Nebraska)
 Sutton Township (Ohio)
 Sutton Township (Oklahoma)